Le terme bandit manchot peut désigner :

Jeu de hasard 
 bandit manchot ou machine à sous, jeu de casino.

Mathématiques 
 problème du bandit manchot, modèle probabiliste.

Littérature 
 Le Bandit manchot, album de bande dessinée de Lucky Luke.